Slag in de Baai van Køge (1677)
 Slag in de Baai van Køge (1710)